Vesmírné město může být
 Cité de l'espace, vědecký zábavní park v Toulouse
 město v Asimovově románu Ocelové jeskyně

Vesmír